Germansk har flere betydninger:

 Germanerne – et gammel folkeslag i Nordeuropa.
 Germanske sprog – sprog afledt fra sprog talt af germanerne.